Arcadians é um jogo para o BBC Micro e Acorn Electron programado por Orlando (seu nome real é Nick Pelling) e lançado pela Acornsoft. É muito similar ao arcade game da Namco Galaxian.

O jogador controla um navio que fica na parte inferior da tela. Acima dele, muitos aliens movem-se da esquerda pra direita, etc. De tempo em tempo um alien ou grupo de aliens tenta arremessar uma bomba no jogador. Só depois de atirar em todos os aliens, o jogador avança e encara uma variação mais difícil do mesmo desafio.

Assim como todos os games de arcade da Acornsoft, os direitos deste título foram vendidos à Superior Software, e foi re-re-lançado na sua compilação Acornsoft Hits.

Jogos eletrônicos de 1982
Jogos para Acorn Electron e BBC Micro